Termenul „North Island” se poate referi la:

 Insula de Nord (Noua Zeelandă) (engl. North Island)
 North Island (Houtman Abrolhos), din Western Australia
 North Island (provincial electoral district), din British Columbia, Canada
 North Island, Seychelles, insula de nord din Seychelles

Vezi și 
 Ile du Nord, Tasmania